Deux navires de la marine royale canadienne ont porté le nom de NCSM Huron :

 le , destroyer de la classe Tribal ;
 le , destroyer de la classe Iroquois.

Voir aussi 
 

Huron